Solec nad Wisłą est le nom :

 de la gmina de Solec nad Wisłą, dans le powiat de Lipsko, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Solec nad Wisłą, chef-lieu de cette gmina